Lepori ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Lepori (* 1930), Schweizer Politiker, Publizist, Tessiner Grossrat und Staatsrat der (CVP)
 Giacomo Lepori (1843–1898), Schweizer Ingenieur und Architekt
 Giuseppe Lepori (1902–1968), Schweizer Politiker (CVP)
 Giuseppe Filippo Lepori (1800–1873), Schweizer Anwalt und Politiker
 Lou Lepori ( Pierre Lepori; * 1968), Schweizer Theater- und Literaturwissenschafter, Journalist und Schriftsteller
 Mario Lepori (1894–1980), Schweizer Automobilrennfahrer
 Mauro-Giuseppe Lepori OCist (* 1959), Generalabt der Zisterzienser
 Mimi Lepori (1949–2016), Schweizer Politikerin (CVP)